Марданшин (Марданшина) () — татарская фамилия.

Известные носители:
 Марданшин, Рафаэль Мирхатимович (род. 1961) — депутат Госдумы от региональной группы № 3 (Республика Башкортостан). Член фракции «Единая Россия». 
 Марданшин, Ринат Мукатдисович (1963—2005) — советский и российский мотогонщик, участник соревнований по спидвею.

 Марданшина, Ляйла Ханиповна (1927—2017) — оператор по добыче нефти и газа, Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Марданов
 Мардашёв